The Sky's Gone Out — третій студійний альбом англійської групи Bauhaus, який був випущений у жовтні 1982 року.

Композиції 
 Third Uncle — 5:14
 Silent Hedges — 3:09
 In the Night — 3:05
 Swing the Heartache — 5:51
 Spirit — 5:28
 The Three Shadows, Part I — 4:21
 The Three Shadows, Part II — 3:12
 The Three Shadows, Part III — 1:36
 All We Ever Wanted Was Everything — 3:49
 Exquisite Corpse — 5:39

Склад 
 Пітер Мерфі: гітара, вокал 
 Деніел Еш: гітара
 Девід Джей: бас
 Кевін Гаскінс: ударні

Джерела 
 The Sky's Gone Out  allmusic
 The Sky's Gone Out last.fm

Альбоми Bauhaus
Англомовні музичні альбоми
Жовтень 1982